Burn 'Em Up Barnes – film del 1921 diretto da George Beranger e Johnny Hines
Burn 'Em Up Barnes – serial del 1934 diretto da Colbert Clark e Armand Schaefer
Burn 'Em Up Barnes – film del 1934 diretto da Colbert Clark e Armand Schaefer